O Campeonato Paulista de Rugby da Série A de 2009 foi disputado por seis clubes e foi promovido pela FPR (Federação Paulista de Rugby). O São José Rugby Clube foi o campeão da competição. 

As equipes que participaram do campeonato foram as seguintes: 

 Bandeirantes Rugby Club - São Paulo 
 Pasteur Athletique Club - São Paulo 
 Federal Rugby Club - São Paulo 
 Rio Branco Rugby Clube - São Paulo 
 São José Rugby Clube - São José dos Campos 
 São Paulo Athletic Club - São Paulo 

As equipes se enfrentaram em única fase. Os quatro primeiros colocados se classificaram para a semifinal e os vencedores passaram para a disputa do título. Os dois últimos colocados jogaram a repescagem.

Jogos

As equipes se enfrentam em única fase. Os quatro primeiros colocados se classificam para a semifinal e os vencedores passam para a disputa do título. Os dois últimos colocados jogam a repescagem. 

Abaixo, os jogos do campeonato: 

 Primeira Fase  

 Repescagem 

 Semifinal 

+ Em Assembléia envolvendo clubes e a FPR (Federação Paulista de Rugby), foi decidido que haveria uma nova partida envolvendo as equipes. Porém, o Rio Branco interpretou que tinha vantagem de se classificar a final por ter feito melhor campanha na primeira fase. Por isso, o clube desistiu da disputa e o Pasteur se classificou para a decisão. 

 Final 

2009
Rugby de 2009 no Brasil